Jméno a příjmení John Lewis nosí více osobností:

 John Lewis (hudebník) (1920–2001) – americký klavírista
 John Lewis (politik) (1940–2020) – americký politik
 John Lewis (fotbalista) (* 1955) – velšský fotbalista

Externí odkazy